Andrea Crisanti – scenografo e costumista italiano
 Andrea Crisanti – medico italiano